Хару́н ( — Аарон) — арабское имя.

 Харун — исламский пророк, брат пророка Мусы (Моисея).
 Харун — четвёртый эмир Египта из династии Тулунидов.
 Харун, Махамат Салех (род. 1961) — чадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, живущий во Франции.
 Харун Бугра-хан (970—992) — правитель Караханидского каганата.
 Харун ар-Рашид (766/763—809) — арабский халиф, правитель Аббасидского халифата
 Харун Яхья (род. 1956) — турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист; автор около 200 книг.
 Абу Харун («Отец Харуна») — образное высказывание арабской речи, обозначает птицу соловей.

См. также 
 Гарун

Арабские имена